Чемпионат Дании по шахматам 2013 проходил в Хельсингёре с 23 по 31 марта.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2013 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2013
 
  // 9-й тур
 Fotoalbum : DM 2013 - Landsholdsklassen 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2013-3

Чемпионаты Дании по шахматам
2013 год в шахматах
Март 2013 года
Спорт в Дании в 2013 году